Le thulium (Tm) possède 35 isotopes connus, de nombre de masse variant entre 145 et 179, ainsi que 26 isomères nucléaires. Parmi eux, un seul est stable, 169Tm, et représente l'intégralité du thulium naturel, faisant du thulium un élément monoisotopique et un élément mononucléidique. La masse atomique standard du thulium est donc la masse isotopique de 169Tm, soit .

Parmi les 34 radioisotopes qui ont été décrits, les plus stables sont 171Tm, avec une demi-vie de , 170Tm (), 168Tm () et 167Tm (). Des isomères nucléaires, le plus stable est 164mTm (t1/2 = ).

Les radioisotopes plus légers que 169Tm se désintègrent principalement par émission de positron (β+) en isotopes de l'erbium, à plusieurs exceptions :
 les deux radioisotopes les plus légers se désintègrent principalement par émission de proton, également en isotopes de l'erbium ;
 pour les isotopes allant de 153Tm à 156Tm, la désintégration β+ est concurrencée par la désintégration α, produisant des isotopes de l'holmium ; ce dernier mode peut d'ailleurs être ultra-majoritaire (91 % pour 153Tm).
 167Tm se désintègre par capture électronique en 167Er.
Les isotopes plus lourds que 169Tm se désintègrent eux principalement par désintégration β− en isotopes de l'ytterbium.

Tableau des isotopes

Notes 
 Les valeurs notées # ne viennent pas uniquement de données expérimentales, mais sont au moins partiellement extrapolées à partir de tendances observées. Les spins dont la détermination est fragile sont entre parenthèses.
 Les incertitudes sont données en forme courte entre parenthèses après les derniers chiffres significatifs correspondant. Les valeurs d'incertitude sont données pour un écart-type, sauf pour la composition isotopique et la masse atomique standard venant de l'IUPAC, qui utilise les incertitudes étendues.

Références 

 Masse isotopiques issues de :
 
 Compositions isotopiques et masses atomiques standards issues de :
 
 
 Demi-vies, spin, et données isomériques issues des sources suivantes : 
 
 
 

Thulium
Thulium